Mitterkopf (Kitzbüheler Alpen), een 2306 meter hoge bergtop in de Kitzbüheler Alpen op de grens tussen de Oostenrijkse deelstaten Salzburg en Tirol
 Mitterkopf (Nauderer Bergen), een 2750 meter in de subgroep Nauderer Bergen van de Ötztaler Alpen op de grens tussen het Oostenrijkse Tirol en Italiaanse Zuid-Tirol
 Mitterkopf (Weißkam), een 3344 meter hoge bergtop in de Weißkam van de Ötztaler Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
 Mitterkopf (Estergebergte), een 1529 meter hoge top in het Estergebergte